Marc-Antoine ou Marc Antoine est un nom d'origine latine qui peut désigner :
 Marc Antoine l'Orateur (Marcus Antonius Orator) (II-), un  homme politique et orateur romain ;
 Marcus Antonius Creticus, un homme politique romain, fils du précédent ;
 Marc Antoine, un homme politique et général romain, fils du précédent ;
 Marcantonio Raimondi, également connu comme Marc-Antoine (1480-1534), un orfèvre et graveur italien.

Prénom